Городня — вид оборонної споруди
 Городня Люсі — австралійський політик та еколог українського походження. 
 Городня Ольга Якимівна — українська радянська діячка, заслужений юрист Української РСР, прокурор Теребовлянського району Тернопільської області, голова Тернопільського і Черкаського обласних судів. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

Городня — садиба Голіциних у селі Красний Городок Калузької області.
Річки
 Городня — річка в Смоленській області, права притока Вихри.

Городня — місто, Чернігівська область, Городнянський район, районний центр.
 Городня — село, Чернігівська область, Ічнянський район.
 Городня — залізнична станція Південно-Західної залізниці поблизу міста Городня.
 Городня — зупинний пункт Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.
 Городня (платформа) — колишня назва зупинного пункту Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці. 
 Горо́дня — вулиця у Солом'янському районі міста Києва, місцевості Протасів яр, Батиєва гора.
 «Городня» — проектована станція метро Лівобережної лінії Київського метрополітену між станціями «» і «»

Див. також 
 Авіабаза Городня
 Вокзал-Городня — село в Україні, в Городнянському районі Чернігівської області.
 Гродно (Городня) — обласний центр Білорусі.
 Городнянка
 Городняни
 Городнє
 Городній